

Населені пункти та їхні частини
 Моджев — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Моджев — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Моджев — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Моджев — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Моджев — частина села Домбрувка в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки